Това е списък на градовете в Нидерландия с население над 100 000 души.

Източници 

Холандия